Het ATP-toernooi van Gstaad 2012 (met de officiële naam Credit Agricole Suisse Open Gstaad) vond plaats van 25 tot en met 22 juli 2012. Er werd gespeeld op de gravel-buitenbanen van de Roy Emerson Arena in het Zwitserse bergdorp Gstaad.

De titelverdediger in het enkelspel was de als tweede geplaatste Marcel Granollers; titelhouder in het dubbelspel was het deze editie niet actieve duo František Čermák en Filip Polášek.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Eindfase

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

Gstaad
ATP-toernooi van Gstaad